«Курорт Красная Поляна» (ранее «Горки Город») — всесезонный «город-курорт» с одноименной игорной зоной в посёлке Эсто-Садок города Сочи.

Во время проведения зимних Олимпийских игр 2014 и Паралимпийских игр в Сочи, он выполнял функцию горной медиадеревни для журналистов, освещающих соревнования в горном кластере. Отличительной особенностью курорта является его всесезонность и масштабность (объекты «Горки Город» расположены на четырёх уровнях: 540, 960, 1500 2200 м над уровнем моря).

Курорт располагает 3-, 4- и 5-звёздными отелями с общим номерным фондом в 1628 номеров и комплексом апарт-отелей и таунхаусов на 1368 апартаментов. В 2011 году проект «Горки Город» выиграл премию UrbanAwards в категории «Комплексное освоение территорий. Мега-проекты».

Место расположения 
«Курорт Красная Поляна» расположен в посёлке Эсто-Садок Красной Поляны в 42 км от Адлера, у подножия горы Аибга — Главного Кавказского хребта. Нижняя часть «Курорта Красная Поляна» находится на отметке 540 м над уровнем моря на правом берегу реки Мзымта. В восточной части примыкает к горному курорту «Лаура». От международного аэропорта Сочи до курорта можно добраться по федеральной автомобильной дороге за 30—40 минут. Также ежедневно от Сочи до Красной Поляны курсирует электричка «Ласточка». Время в пути от Сочи до конечной станции «Красная Поляна» занимает около 1 часа, от станции Адлер — 40 минут.

Общая площадь курорта: 863,7 га на отметках от 540 м до 2200 м над уровнем моря.

История проекта 
С целью реализации инвестиционного проекта по созданию и развитию горнолыжного комплекса «Горная карусель» в 2001 году было учреждено ОАО «Красная поляна». Акционерами выступили администрация Краснодарского края и группа частных инвесторов. В 2009 году 25 % акций приобрел Сбербанк России.

Решение о проведении зимних XXII Олимпийских игр в Сочи, принятое в 2007 году, дало толчок активному развитию горнолыжной инфраструктуры. В апреле 2010 года на территории комплекса «Горная карусель» началось строительство курорта «Горки Город» — медиадеревни Олимпиады, центра спортивной и культурной жизни горного олимпийского кластера.

Проект «Горки Город» был разработан архитекторами Михаилом Филипповым и Максимом Атаянцем при участии французского архитектора Пьера Динера (Pierre Diener), который также занимался проектированием горнолыжных объектов Куршевеля. По словам М. Атаянца, характерной чертой проекта является продуманное взаимодействие собственно архитектурных решений с окружающей средой.

«Курорт Красная Поляна» является одним из первых проектов экологичного строительства в России, сертифицированным по британскому экологическому стандарту BREEM.

Сезонность 
«Горки Город» является всесезонным и горным курортом.

Зима 
Благодаря особому расположению гор, на «Курорте Красная Поляна» длинный сезон катания — с декабря по май. Зимой доступны около 30 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением.

В зимний период функционируют 11 канатных дорог гондольного и кресельного типов. Общая пропускная способность до 2400 чел./час, одна из самых высоких в России. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.

Службами курорта уделяется пристальное внимание безопасности — здесь один из самых квалифицированных составов спасательной службы, а канатные дороги начинают готовить и тестировать уже в июне.
 Горнолыжные трассы: разного уровня сложности, от «зеленых» до «черных», общей протяженностью около 30 км, с высот от 2340 м и до 960 м .
 Освещаемые трассы: 3,1 км, вечернее катание с отметки от 1500 м до 960 м.
 Трассы с искусственным оснежением: 4,9 км с 1500 м до 960 м, 70 снежных пушек.
 Канатные дороги: 11 канатных дорог гондольного и кресельного типов с пропускной способностью до 2400 чел./час.
 Дополнительные услуги: 5 аккредитованных инструкторских школ, 4 детских горнолыжных клуба, прокат горнолыжного оборудования, лыжная мастерская, горнолыжные тренажеры, камеры хранения.

Лето 
Курорт предлагает услуги летнего отдыха:
 Комплекс трасс для скоростного спуска на горных велосипедах — «Горки Байк Парк». Для тренировок на горных велосипедах установлены деревянный и земляной памп-треки и деревянный скилл-парк. Скоростной спуск осуществляется с высоты около +1000 м
 Оборудованные пешие туристические маршруты разного уровня сложности, экскурсионный подъём на канатных дорогах до отметки 2300 метров.
 Верёвочный парк на высоте 1500 м (в том числе есть отдельный детский маршрут).
 Услуги квадро-туров, полётов на парапланах и скалодрома.
 Прокат велосипедов, самокатов и сигвеев, предлагаются услуги роллерной школы.

Курорт входит в холдинг, который располагает инфраструктурой в прибрежном олимпийском кластере — Имеретинской низменности. Это даёт возможность организовывать отдых гостей не только в горах, но и на море. В летний сезон несколько раз в день курорт предлагает трансфер на пляж.

Инфраструктура 

«Курорт Красная Поляна» представляет собой посёлок с полноценной инфраструктурой, в котором в течение года отдыхают сотни тысяч туристов из России и из-за рубежа.

Инфраструктура Курорта располагается на четырёх уровнях: на высотах 540 м — «Нижний город», 960 м — «Верхний город», 1500 м и 2200 м — канатные дороги, горнолыжные трассы, экскурсионные объекты показа и маршруты. Самая высокая точка спуска — пик «Чёрная пирамида» хребта Аибга, 2340 м над уровнем моря. «Нижний» и «Верхний» уровни курорта соединены автомобильной и канатной дорогами.

Единовременно пребывать на курорте могут порядка 10 тысяч человек. К услугам гостей рестораны, кафе, бары, ночные клубы, магазины, многоуровневый торгово-развлекательный центр, крытый аквапарк с песчаным пляжем, кинотеатр, боулинг, бильярд, спортивные школы, детские клубы и сады. Также есть SPA-центры, крытые и открытые бассейны, тренажёрные залы, салоны красоты и медицинский центр.

Проживание предоставляется в 11 объектах размещения с общим номерным фондом 3070 номеров. Вместимость отелей и апартаментов при единовременном проживании — 6,5 тысяч человек. Помимо апартаментов и собственной сети «Курорт Красная Поляна» сотрудничает с брендами Rixos и Marriott.

Нижний Город (540 м над уровнем моря) 
На высоте 540 м над уровнем моря расположены пятизвёздочный отель «Сочи Марриотт Красная Поляна», четырёхзвездочная гостиница «Горки Плаза» и «Апартаменты Горки Город 540» с общим номерным фондом 2000 номеров. Здесь же находятся торговая галерея, многофункциональный развлекательный центр (в прошлом олимпийский медиа-центр), спортивные комплексы, ярмарка, магазины, аквапарк и детские площадки, школа сервиса и медицинский центр.
Вдоль курорта тянется горная река Мзымта: на её набережной есть зоны для отдыха и широкие пешеходные зоны для прогулок отдыхающих.

На высоте 540 м начинается главная канатная дорога.

Номерной фонд «Нижнего Города» включает в себя:
 Комплекс апарт-отелей категории «3 звезды» на 1368 апартаментов.
 Отель «Gorki Plaza» категории «3 звезды» на 204 номера.
 Отель «Sochi Marriott Krasnaya Polyana» категории «5 звезд» на 428 номеров.

«Верхний Город» (960 м над уровнем моря) 

В «Верхнем Городе» имеются отели с большой территорией, малоэтажные таунхаусы и шале. Это «Риксос Красная Поляна Сочи», "Mövenpick", «Горки Отель», «Горки Отель Сьютc», «Долина 960», «Горки Панорама», «Горки Арт», «Горки Гранд» и «Апартаменты Горки Город 960». Общий номерной фонд — 1070 номеров.

На главной площади находится станция канатной дороги. Посёлок располагает собственными ресторанами, барами и кафе, а также площадками для проведения культурных и спортивных мероприятий.

Номерной фонд «Верхнего Города» включает в себя:
 Отель «Rixos» уровня «5 звёзд» на 114 номеров
Отель "Mövenpick" уровня "5 звёзд" на 417 номеров
 Отель «Горки Арт» уровня «5 звёзд» на 166 номеров
 Отель «Горки Отель» уровня «5 Superior» на 120 номеров
 Отель Горки Отель Сьютс" уровня «5 Superior» на 52 номера
 Отель «Dolina 960» уровня «4 Lifestyle Design» на 48 номеров
 Отель «Gorki Panorama» уровня «4 звезды» на 302 номера
 Отель «Gorki Grand» уровня «4 звезды» на 194 номера

Ресторан «Вершина» 
На отметке 2200 м над уровнем моря расположен специальный проект курорта — ресторан «Вершина».

Остальная инфраструктура 
Остальная инфраструктура представлена:
 разнообразными кафе и ресторанами;
 пятиуровневым торгово-развлекательным центром площадью 30 тыс. м2 (включая торговые галереи, аквапарк, пляжный клуб, многозальный кинотеатр, детскую площадку);
 ночными клубами;
 многофункциональным развлекательным центром (в том числе казино);
 бутиками и спа-центрами;
 парковыми зонами и набережными.

Трассы и горнолыжные подъёмники 
Сеть подъёмников комплекса представляет собой 3 ступени канатных дорог гондольного типа от стартовой площадки 540 м до отметок 960 м, 1460 м, 2200 м, а также две линии кресельных канатных дорог в зоне «Цирк-2» и «Цирк-3».

В зимнем сезоне 2015 года для посещения стали доступны освоенные площадки Восточного сектора курорта. Восточный сектор включает в себя новые линии гондольных и кресельных канатных дорог, которые расположены на отметках 900 м, 1000 м, 1370 м и 1500 м. Средняя продолжительность подъёма на каждом из участков канатной дороги составляет 10-15 минут. Максимальная продолжительность пути со стартовой площадки до самой дальней точки (зона «Цирк-3») составляет 1 час 15 минут.

Комплекс располагает около 30 км горнолыжных трасс всех уровней сложности. Для катания доступны 2 «зелёные», 5 «синих», 13 «красных» и 3 «чёрных» трассы. С 2015 года благодаря запуску системы искусственного оснежения открыта зона вечернего катания. Трассы расположены на высоте от 960—1460 м над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Курорта Красная Поляна 

Спортивные сооружения Сочи
Горнолыжные курорты Краснодарского края
Коммерческая недвижимость